Zkratka MNO má několik významů:

 Ministerstvo národní obrany, bývalý orgán státní moci v Československu, předchůdce současného Ministerstva obrany České republiky
 Městská nemocnice Ostrava
 Moravská národní obec, občanské sdružení v České republice, jeden ze subjektů moravského hnutí
 Mobilní operátor ()
 Kód ICAO jihoafrického letiště Mambo
 Kód ICAO jihoafrické letecké společnosti Mango Airlines
 Oxid manganatý, anorganická sloučenina s vzorcem MnO
 Manobo, skupina jazyků používaná na Filipínách se společným ISO 639-2 kódem mno

Zkratky